Klingengraben ist der Name von Gewässern:

 Klingengraben, linker Zufluss der Wutach bei Lauchringen am Hochrhein; mit Abschnittsnamen Ergoltinger Bach → Seltenbach → Mülibach → Landgraben → Klingengraben → Kotbach
 Klingengraben (Altmühl) – drei Zuflüsse der Altmühl im Landkreis Ansbach, Bayern, siehe Liste der Zuflüsse der Altmühl; flussabwärts:
 Klingengraben (Altmühl, Hornau), linker Zufluss im Hornauer Weiher bei Hornau, Gemeinde Windelsbach
 Klingengraben (Altmühl, Poppenbach), linker Zufluss bei Poppenbach, Markt Colmberg
 Klingengraben (Altmühl, Herrieden), linker Zufluss bei Herrieden
 Klingengraben (Aschaff), rechter Zufluss der Aschaff bei Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Klingengraben (Aurach, Veitsaurach), linker Zufluss der mittelfränkischen Aurach (zur Rednitz nach Roth) nach Veitsaurach, Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingengraben (Aurach, Oberfranken) – zwei Zuflüsse der oberfränkischen Aurach (zur Regnitz nahe Pettstadt) in der Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern; flussabwärts:
 Klingengraben (Aurach, Trossenfurt), linker Zufluss nach Trossenfurt
 Klingengraben (Aurach, Kirchaich), linker Zufluss in Kirchaich
 Klingengraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert gegenüber Weinzierlein, Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Klingengraben, Mittellauf des Bösbachs im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Klingengraben (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz durch die Hoffenheimer Klinge bei Sinsheim-Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse der Elsenz
 Klingengraben (Elz), rechter Zufluss der Elz (Neckar) bei Elztal-Neckarburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Faulenberggraben), höherer Zufluss des Wohnbachs beim Ortsteil Wohnbach von Schillingsfürst im Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingengraben (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkische Rezat in Mittelfranken, Bayern
 Klingengraben (Ganswasengraben), linker Zufluss des Ganswasengrabens (zur Wörnitz) in Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Klingengraben (Gauangelbach), linker Zufluss des Gauangelbach in Wiesloch-Baiertal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Glems), im Oberlauf Wiesengraben, linker Zufluss der Glems beim Kaisershaus von Markgröningen im Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Hergstbach), rechter Zufluss des Hergstbachs bei Adelsheim-Leibenstadt, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Kessach), linker Zufluss zur Kessach in Ravenstein-Hüngheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Kleine Weisach), linker Zufluss der Kleinen Weisach nach Frimmersdorf, Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Klingengraben (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Schwarzbach, zur Elsenz) in Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben oder eher Klingegraben, rechter Zufluss des Lochbachs (zur Tauber) in Apfelbach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Lohrbach), linker Zufluss des Lohrbach bei Gebsattel an der oberen Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Tauber
 Klingengraben (Maibach), linker Zufluss des Maibachs, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Wern
 Klingengraben (Main) – vier Zuflüsse des Mains in Bayern, siehe Liste der Nebenflüsse des Mains; flussabwärts:
 Klingengraben (Main, Zapfendorf), linker Zufluss des Obermains bei Zapfendorf, Landkreis Bamberg
 Klingengraben (Main, Zell am Main), linker Zufluss des Mains in Zell am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Klingengraben (Main, Massenbuch), linker Zufluss des Mains im Mainviereck bei Gemünden am Main-Massenbuch, Landkreis Main-Spessart
 Klingengraben (Main, Kleinheubach), linker Zufluss des Mains im Mainviereck nach Kleinheubach, Landkreis Miltenberg
 Klingengraben, siehe Klingenteichbach, linker Zufluss des Neckars in der Altstadt des kreisfreien Heidelberg, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Riederberggraben), rechter Quellbach des Riederberggraben, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Wern
 Klingengraben (Schwarzbach) – siehe unten → Plotzbacher-Klingengraben
 Klingengraben (Tauber) – zwei Zuflüsse der Tauber, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Tauber; flussabwärts:
 Klingengraben (Tauber, Bieberehren), rechter Zufluss der mittleren Tauber nach Bieberehren, Landkreis Würzburg, Bayern, 
 Klingengraben (Tauber, Werbach), rechter Zufluss der unteren Tauber vor Niklashausen, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Thierbach), linker Zufluss des Thierbach (Main) in Unterfranken, Bayern
 Klingengraben (Thulba), rechter Zufluss der Thulba, siehe Zuflüsse der Fränkischen Saale
 Klingengraben (Wehra), linker Zufluss der Wehra in Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Klingengraben (Wiesengraben), Zufluss höherer Ordnung der Tauber in der Nähe von Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern, siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Tauber
 Klingengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Schopfloch-Lehengütingen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Plotzbacher Klingengraben, rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) nach Helmstadt, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klingenbach
 Klingenbächle
 Klingenbächlein
 Klingsgraben